Криволука () — село в Чортковском районе Тернопольской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 224 человека. Почтовый индекс — 48532. Телефонный код — 3552.

Местный совет 
48532, Тернопільська обл., Чортківський р-н, с.Палашівка

Ссылки 
 Криволука на сайте Верховной рады Украины

Населённые пункты Чортковского района